Иван Михайлович Мазур (15 марта 1929 — 9 января 1999) — передовик советской угольной промышленности, машинист горного комбайна шахты имени Ф. Э. Дзержинского комбината «Артёмуголь» Министерства угольной промышленности Украинской ССР, Донецкая область, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 15 марта 1929 году в селе Клебань на Винничине в многодетной крестьянской семье. В начале Великой Отечественной войны отца призвали на фронт, а старший брат продолжал трудиться в шахте в Донбассе. В селе остались только старики, женщины и мальчишки-подростки, которые заменили мужчин. Крепкий Иван стал работать молотобойцом в колхозной кузнице. Во время оккупации находился в родном селе и продолжал трудиться. Отец погиб на фронте. После освобождения Винницкой области Иван работал в колхозе, восстанавливал хозяйство. 

В 1946 году семнадцатилетнего юношу через военкомат направили в Донбасс в горнопромышленную школу, стране требовались горнодобытчики. Иван стал забойщиком, работал в шахте в Луганской области. В 1947 году был призван в Советскую Армию. Воинскую службу проходил  на Севере, а после увольнения поехал к брату Федору в город Дзержинск, где стал работать забойщиком на шахте имени Дзержинского.

Упорный труд молодого человека был отмечен, вскоре он стал руководить звеном, а потом забойщицкой бригадой. В 1961 году высокопроизводительный труд был отмечен орденом «Знак Почета». Когда на шахту поступил экспериментальный комбайн УКР-1, его испытанием занялась бригада в которой трудился Мазур. За успешное выполнение заданий с использованием механизированной техники он вновь был представлен к награждению орденом Знак Почёта. Позже стал руководить бригадой горнопроходчиков. Его бригада продолжила традиции передовиков. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию угольной и сланцевой промышленности и достижение высоких технико-экономических показателей Ивану Михайловичу Мазуру присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Активно участвовал в общественной жизни шахты и города - избирался в состав парткома и шахткома профсоюза, дважды депутатом Дзержинского городского совета депутатов, а в 1996 году решением исполкома горсовета ему присвоено звание «Почетный гражданин города Дзержинска».

Проживал в городе Дзержинске (ныне - Торецк). Умер 9 января 1999 года.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (30.03.1971)
 орден Ленина (30.03.1971)
 два ордена Знак Почёта
 Знак «Шахтёрская слава» I, II и III степени
 Почётный шахтер СССР
 Заслуженный шахтёр Украины
 другие медали.

Почётный гражданин города Дзержинска, Донецкой области (1996 год).

Примечания

Ссылки 
 Иван Михайлович Мазур

Депутаты городских советов Украинской ССР